Prinz Eisenherz steht für:

 Prinz Eisenherz, US-amerikanische Comicserie (ab 1937)
 Prinz Eisenherz (1954), US-amerikanischer Film von Henry Hathaway
 Prinz Eisenherz (1997), irisch-britisch-deutscher Film von Anthony Hickox
 Die Legende von Prinz Eisenherz, US-amerikanische Zeichentrickserie (1991–1993)